Ма́хов — русская фамилия, женская форма — .

 Маховы — дворянский род.

Известные носители

А, Б 
 
 Махов, Билял Валерьевич (род. 1987) — российский борец вольного стиля, трёхкратный чемпион мира.

Е—С 
 Махов, Евгений Николаевич (род. 1937) — последний председатель ЦКК КПСС, генерал-лейтенант, доктор социологических наук, профессор.
 Махов, Михаил Александрович (1931—2022) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Махов, Николай Фёдорович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Махов, Сергей Александрович (род. 1951) — российский переводчик.
 Махов, Сергей Михайлович (род. 1978) — российский муниципальный деятель.

Махова 
 Махова, Людмила Васильевна (1928—2012) — советский педагог, публицист.
 Махова, Татьяна Михайловна (1923—1993) — заслуженная артистка РСФСР (1958).

См. также 
 Махов Колодезь — деревня в Большесолдатском районе Курской области.